Saint-Avit est un toponyme inspiré d'un , qui peut désigner les localités françaises suivantes :

 Saint-Avit, commune de la Charente ;
 Saint-Avit, commune de la Drôme ;
 Saint-Avit, commune des Landes ;
 Saint-Avit, commune de Loir-et-Cher ;
 Saint-Avit, commune de Lot-et-Garonne ;
 Saint-Avit, hameau de la commune de Lacapelle-Biron (Lot-et-Garonne), village natal de Bernard Palissy ;
 Saint-Avit, commune du Puy-de-Dôme ;
 Saint-Avit, commune du Tarn ;
 Saint-Avit, ancienne commune de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Saint-Amans-de-Pellagal.

Homonymie partielle 
 Saint-Avit-de-Fumadières, ancienne commune de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières ;
 Saint-Avit-de-Soulège, commune de la Gironde ;
 Saint-Avit-de-Tardes, commune de la Creuse ;
 Saint-Avit-de-Vialard, commune de la Dordogne ;
 Saint-Avit-du-Moiron, ancienne commune de la Gironde, aujourd'hui intégrée à Saint-Avit-Saint-Nazaire ;
 Saint-Avit-du-Tizac, ancienne commune de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt ;
 Saint-Avit-Frandat, commune du Gers ;
 Saint-Avit-le-Pauvre, commune de la Creuse ;
 Saint-Avit-les-Guespières, commune d'Eure-et-Loir ;
 Saint-Avit-Rivière, commune de la Dordogne ;
 Saint-Avit-Saint-Nazaire, commune de la Gironde ;
 Saint-Avit-Sénieur, commune de la Dordogne.

Voir aussi 
 , page dédiée aux personnes ayant porté ce nom.
 Abbaye Saint-Avit-les-Guêpières
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France